Anatoli Karpov, schaakkampioen
Georgii Karpov, voorzitter van de raad voor aangelegenheden van de Russisch-orthodoxe Kerk, ten tijde van Stalin
Vladimir Karpov, schrijver en militair